Калька:

 Калька (бумага) — тонкая полупрозрачная бумага.
 Калька (лингвистика) — тип заимствования иноязычных слов.